

São Tomé est une municipalité du Paraná
São Tomé est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte

São Tomé de Abação est une paroisse de la municipalité de Guimarães

São Tomé est la capitale du pays
São Tomé est l'île où se situe cette capitale

Voir aussi
 
 

Sao Tome